Montaldi, antica nobile famiglia mantovana
Montaldi, calciatore italiano
Danilo Montaldi, scrittore, saggista e politico italiano
Paola Montaldi, religiosa e beata
Valeria Montaldi, giornalista e scrittrice italiana